Городе́льская у́ния — договор между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, подписанный в Городло на реке Западный Буг (на территории современной Польши) 2 октября 1413 года. Всего в Городло было подписано четыре документа: акт польской шляхты о приёме литовских бояр в своё гербовое братство (акт об адопции), ответный акт литовских бояр и документ, излагавший условия унии и привилегии литовских бояр (так называемый Городельский привилей). Последний был издан совместно от лица великого князя литовского Витовта и короля польского Ягайло в двух экземплярах: по одному для каждой стороны.

Значение 
Подписанные акты регулировали отношения Великого княжества Литовского и Королевства Польского.

По сравнению с неясным термином «соединение (примыкание)», которым оперировал Кревский акт, «присоединение» означало очевидное подавление литовской государственности, а для высшего литовского дворянства, едва начавшего политически проявлять себя, это знаменовало включение его в польские сословные институты (подобной уступкой Польше пытались предохранить Жямайтию от претензий Тевтонского ордена).

Права польской шляхты получили исключительно литовцы, принявшие католицизм. Западнорусская православная шляхта была поставлена в дискриминационное положение. 

Витовт признал верховную власть короля; часть вотчинных прав на Литву Ягайлы переходила польскому государству и титул верховного князя Литвы становился элементом польского королевского титула. Одновременно вводился наследственный институт великого князя литовского, что отменяло установленное Виленско-Радомским актом возобновление прямого правления польского короля после смерти Витовта.  Витовт занял первое место в коронном совете и стал вторым по значению лицом во властной системе соединённого государства.

Кроме того, в Литве вводилось одинаковое с Польшей административное деление (в связи с чем учреждались должности виленских и трокских воевод и каштелянов); литовские бояре-католики получали права польской шляхты, а также польские гербы. Эти изменения затронули 47 родов. Общие шляхетские сеймы намечалось созывать в Люблине или в Парчеве.

Список гербов 
Бояре Великого княжества литовского, принявшие католицизм, получили права и привилегии польской шляхты, а также право использовать следующие польские гербы:

 Абданк ()
 Богория ()
 Циолек ()
 Дембно ()
 Долива ()
 Доленга ()
 Дрия ()
 Дзялоша ()
 Геральт — Осморуг ()
 Годземба ()
 Гриф ()
 Гримала ()
 Янина ()
 Ястржембец ()
 Елита ()
 Копач — Топач ()
 Корчак ()
 Кот морской ()
 Кушаба ()
 Лелива ()
 Лис ()
 Лабендзь ()
 Лодзя ()
 Любич ()
 Наленч ()
 Новина ()
 Одровонж ()
 Огончик ()
 Окша ()
 Осория ()
 Першала ()
 Побог ()
 Помян ()
 Порай ()
 Пулкозиц ()
 Равич ()
 Роля ()
 Сулима ()
 Сырокомля ()
 Шренява ()
 Свинка ()
 Топор ()
 Трубы ()
 Тряска ()
 Вадвич 
 Венжик ()
 Задора ()
 Заремба ()

Примечания

Литература 
 Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. — Том I. / Перевод Г. И. Ефромова. — : Фонд имени И. Д. Сытина, Batrus, 2005. — С. 225—229. ISBN 5-94953-029-2

Международные договоры XV века
Польско-литовские унии
Договоры по алфавиту
1413 год
Личные унии